Splinter (álbum), álbum de estúdio da banda estadunidense The Offspring
Splinter Cell, série de videogame desenvolvida pela Ubisoft Montreal
Splinter Cell (jogo eletrônico), primeiro jogo da série Splinter Cell
Splinter Cell (romance), romance baseado na série Splinter Cell
Mestre Splinter, personagem fictícia da franquia Teenage Mutant Ninja Turtles
Knothead & Splinter (Toquinho e Lasquita), sobrinhos aventureiros do Pica-Pau

Ver também

Desambiguações de música